Фалалеево — название населённых пунктов в России:

 Фалалеево (Вологодская область).
 Фалалеево — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Фалалеево — деревня в Угличском районе Ярославской области.